Вячеслав Гаврилович Мелков (1911—1991) — учёный-, , специалист по минералогии урана, лауреат премии имени А. Е. Ферсмана (1946).

Биография 
Родился  года в городе Санкт-Петербурге, в семье рабочего Путиловского завода.

В 1920-1928 годах учился в 34 трудовой школе Петрограда, занимался на курсах подготовки в ВУЗ при ЦК Союза железнодорожников.

В 1929-1934 годах учился в Ленинградском горном институте, студентом работал в ЦНИГРИ.

Работал в Таджикско-Памирской экспедиции АН СССР (ТПЭ).

В 1935 году был приглашён в Ленинградский горный институт, учился в аспирантуре (1935-1939). Защитил диссертацию по теме "История урана на Тибошарском месторождении". В 1939 году был назначен учёным-хранителем Горного музея по отделу минералогии, геохимии, и кристаллографии. С 1939 года — доцент, с 1941 года — заместитель декана.

Участник Великой Отечественной войны, участвовал в боях на Ленинградском фронте, был ранен.

С мая 1942 года откомандирован в Институт геологических наук АН СССР.

С 1944 года и до конца жизни работал в ВИМСе, руководил Люминисцентной лабораторией, заместитель директора (1954—1955).

В 1946 году — защитил докторскую диссертацию.

Читал спецкурсы в МГРИ и МИЦМиЗе.

Разработал новые методы поисков урановых месторождений. Основал люминисцентную битуминологию.

Скончался 12 мая 1991 года в городе Москве.

Награды и премии 
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта»
 1946 — Премия имени А. Е. Ферсмана — за работу по месторождениям редких элементов (по закрытой тематике)
 1951 — Сталинская премия
 1965 — Ленинская премия (в составе группы, за 1965 год) — (закрытая тема) за монографию «Основные черты геохимии урана».
 Знак «Первооткрыватель месторождения»
 Занесён в Книгу Трудовой Славы Министерства геологии СССР.

Память 
В честь В. Г. Мелкова были названы минералы:
 .
 вячеславит.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Библиография В. Г. Мелкова в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Выпускники Санкт-Петербургского горного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского горного университета
Сотрудники Геологического института РАН
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Преподаватели РГГРУ
Лауреаты премии имени А. Е. Ферсмана